Schönwalde kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Sieniawa Żarska, ort, Lubusz vojvodskap, Powiat żarski,

Tyskland 

 Schönwalde (Altmark) – ort, Tangerhütte, Sachsen-Anhalt,  
 Schönwalde, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Schönwalde-Glien – en kommun i Brandenburg
 Schönwalde, Schönwalde-Glien – ort, tidigare kommun i Schönwalde-Glien
 Schönwalde, Wandlitz – ort, tidigare kommun, Wandlitz, Brandenburg 
 Schönwalde, Schönwald – ort, tidigare kommun, Schönwald, Brandenburg 
 Schönwalde am Bungsberg – en kommun i Schleswig-Holstein

Robotskapade Polenförgreningar